Radostice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Bobravské vrchovině v katastrálním území Radostice u Brna, na okraji přírodního parku Bobrava. Žije zde  obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1330.

Roku 1333 se uvádí jako majitelé Radostic bratři Mikuláš a Petr z Radostic. Roku 1353 byly Radostice Kunešem z Měnína prodány Petru Čebínovi a jeho dědicům. Roku 1373 je koupil Mejnuš z Mlékovic.

Od poloviny 14. století ze fungovala vlastní duchovní správa, farář zde působil až do konce 16. století, poté byla obec přifařena do ořechvské farnosti.

Na počátku 18. století zde bylo 17 domů, pouze 3 z nich byly po třicetileté válce osídlené. V roce 1790 zde bylo už 31 domů s 143 obyvateli, roku 1834 to už bylo 39 domů a 198 obyvatel.

Obyvatelstvo

Pamětihodnosti 

 Kostel sv. Šimona a Judy

Osobnosti 
 Martin Havelka, herec Městského divadla Brno

Odkazy

Reference

Související články 
 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří, Ořechov

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální stránka obce

 
Vesnice v okrese Brno-venkov
Obce v okrese Brno-venkov
Sídla v Bobravské vrchovině